Аргаски́т () — топоним (тип: гидроним) в России якутского происхождения.

 Аргаскит — река, левый приток р. Средний Дегаркит, координаты 56°50'	126°23’.
 Аргаскит — река, левый приток р. Бугарыкта, координаты 56°45'	125°31’.
 Аргаскит — река, левый приток р .Мулисьма, координаты 59°14'	110°33’.
 Аргаскит — река, правый приток р. Омонос, координаты 68°59'	115°52’.
 Аргаскит — река, правый приток р. Тонгллой, координаты 56°22'	127°13’.
 Аргаскыт — река, левый приток р. Унгра, координаты 57°08'	123°58’.

Примечания